Athamanta leucospermum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Louis Marie Poiret. Athamanta leucospermum ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
leucospermum